La  blindée (en russe , parfois traduit «  de tanks ») devenue en 1944 la  blindée de la Garde () est une grande unité blindée soviétique qui combattit lors de nombreux affrontements militaires durant le front de l'Est (la Seconde Guerre mondiale).

Elle tient ensuite garnison en République démocratique allemande jusqu'en 1992. En 1968, l'armée reçoit l'ordre du Drapeau rouge, devenant officiellement la  blindée de la Garde et du Drapeau rouge ( ; en abrégé 1 гв. ТА). Elle est dissoute en 1998.

Remise sur pied en 2014, elle stationne en temps de paix autour de Moscou, dans le district militaire ouest. À partir de février 2022, cette armée est engagée dans l'Invasion de l'Ukraine par la Russie, combattant d'abord dans le Nord-Est, puis à partir d'avril près de Kharkiv. Toutes ses unités auraient été retirées du front en septembre 2022 après de lourdes pertes.

Grande Guerre patriotique

Première forme 
La  blindée est créée en , sous le commandement de Kirill Moskalenko, à partir des éléments de la  et des corps blindés affectés au front de Stalingrad. La formation initiale regroupe les  et , les  et  de fusiliers, ainsi que la  blindée.

Selon la doctrine militaire des opérations en profondeur prônée par l'Armée rouge (théorisée par Triandafillov et Toukhatchevski), une armée blindée (Танковая армия, abrégée en TA) est destinée à être engagée après une percée effectuée par une autre armée combinée (composée d'infanterie largement soutenue par des divisions d'artillerie et des brigades de tanks d'accompagnement) ; le rôle de l'armée blindée étaient de servir d'« échelon de frappe opérative » en s'enfonçant le plus loin possible en territoire adverse (jusqu'à 150 à ), si possible ses corps d'armée avançant en parallèle, pour déstructurer tout le système ennemi. Les deux ( et  dès mai-) puis six armées blindées furent les fers de lance des principales offensives soviétiques de la seconde partie de la Grande Guerre patriotique.

Le , elle est engagée dans une contre-attaque dans la boucle du Don alors qu'elle est encore en formation, manquant d'artillerie, de munitions, de radios et d'officiers. Mal coordonnée et sous un ciel contrôlé par la Luftwaffe, elle subit de très lourdes pertes et n'atteint pas son objectif d'encercler et détruire les éléments de pointe de la  allemande (le ), qu'elle oblige cependant à reculer pendant quelques jours.

Le , la  allemande lance le XXIV. Panzerkorps du sud vers le nord et le XIV. Panzerkorps du nord vers le sud, encerclant la  soviétique et des éléments de la  blindée entre Sourovikino et Kalatch : huit divisions soviétiques sont anéanties le lendemain. La  blindée est dissoute en , lors de la formation du front du Sud-Est, son encadrement formant la base de l'état-major du nouveau front, alors que ses troupes vont renforcer la .

Seconde forme 
Le , elle est re-créée dans le front du Nord-Ouest à partir des unités de commandement provenant de la , et des éléments combattants composés des  et  et du . Le , l'armée est renforcée temporairement pour participer au déblocage de Léningrad avec une brigade blindée, quatre régiments de chars, deux divisions d'infanterie parachutiste, six brigades de fusiliers, de l'artillerie et du génie.

En février-, l'armée est engagée dans la troisième bataille de Kharkov au sein du front de Voronej ; en , elle est transférée à Oboïan, pour participer à la défense du saillant de Koursk et être remise sur pied. En juillet et , elle participe aux batailles de Prokhorovka et du Dniepr et est engagée dans la seconde bataille de Kiev.

blindée de la Garde 
Le , la  blindée est promue en  blindée de la Garde .

Lvov-Sandomir 
En , les  blindée de la Garde,  blindée de la Garde et  blindée sont regroupées en Ukraine occidentale et affectées au premier front ukrainien d'Ivan Koniev pour être utilisées dans le cadre de l'offensive Lvov-Sandomir contre le groupe d'armées Ukraine du Nord allemand. Une des deux percées initiales est confiée à la  de la Garde et à la  sur un front d'attaque très étroit () au nord de Brody. Le , le premier assaut d'infanterie permet de prendre sans préparation d'artillerie la première ligne autour de Gorukhov ; le 15, après une préparation d'artillerie d'une heure, la deuxième ligne est dépassée et la contre-attaque allemande ( et , en sous-effectif) repoussée. Le , l'échelon d'exploitation est engagé : les  (chars de combat et canons automoteurs) de la  blindée de la Garde et les 303 du groupement mixte Baranov (les  et  de cavalerie de la Garde), largement soutenus par l'aviation soviétique ( et bombardiers ont été affectés au front. Le 18, Brody est encerclée, avec dans la poche le  allemand (liquidé du 21 au ) ; le Boug est franchi à Dobrochine (au sud de Sokal) et à Kamenka. Le 20, le front allemand est alors déchiré sur  de large ; la contre-attaque de la  échoue et la  blindée atteint Rava-Rouska au soir. Dans la nuit du 22 au , le San est atteint ; le 24, l'armée passe sur l'autre rive, laissant Iaroslav assiégée derrière elle (qui tombe le 27) et fonce alors vers l'ouest. La Vistule est atteinte à Annopol le  par des unités de la  de la Garde, qui traversent dès le lendemain. Les  et  blindées de la Garde passent sur la rive gauche le  à Baranov au sud de Sandomir, renforçant la défense de la tête de pont face aux contre-attaques allemandes. Le , ce qui reste de la  blindée de la Garde est retiré du front pour être rééquipée. Pour l'opération Lvov-Sandomir, la  blindée de la Garde a avancé de  à travers les lignes allemandes.

Vistule-Oder 
Le  mécanisé de la Garde (ex  mécanisé) est équipé en  avec 185 M4A2 (livrés par les convois de l'Arctique). Composition de la  blindée de la Garde en janvier 1945 :
  blindé devenu le  blindé de la Garde
  blindée devenue en  la  blindée de la Garde
  blindée devenue en  la  blindée de la Garde
  blindée devenue en  la  blindée de la Garde
  mécanisée devenue  mécanisée de la Garde
  mécanisé devenu le  mécanisé de la Garde
 blindée de la Garde
 mécanisée devenue  mécanisée de la Garde
 mécanisée devenue  mécanisée de la Garde
 mécanisée devenue  mécanisée de la Garde
  blindé 
  blindée
  blindée
  blindée
 Autres formations
 anti-chars devenue  anti-chars de la garde
 blindée devenue  blindée de la garde
 d'artillerie automotrice
 d'artillerie légère

En , la  blindée de la Garde est, au sein du premier front biélorusse de Joukov, à la pointe de l'offensive Vistule-Oder : ses  et canons automoteurs débouchent le  de la tête de pont de Magnuszew (à l'ouest de la Vistule), à travers la percée effectuée la veille par la  de la Garde (de Vassili Tchouïkov). L'intégralité de l'armée a passé la Pilica dès le , puis fonce vers l'ouest-nord-ouest, de  le 17, par Nowe Miasto (Neumark), puis Łódź (Litzmannstadt) le 18, franchissant la Warthe à Kolo le 19, puis de nouveau de part et d'autre de Posen (laissant la ville à Tchouïkov) les 22-23, capturant environ , perçant l'Ostwall du 26 au  et atteignant l'Oder près de Custrin le . L'armée s'arrête là, avec une offensive de .

Berlin 
De fin février à la mi mars, la  de tanks de la Garde combat en Poméranie occidentale, fonçant jusqu'à Kolberg, puis longeant la côte de la mer Baltique vers l'est jusqu'à Dantzig, isolant la Prusse-Orientale.

Enfin,  elle est engagée dans les opérations offensives dans la bataille de Berlin : du 16 au , la  de la Garde enfonce très difficilement le front allemand au sud de Seelow. La  blindée de la Garde ( et canons automoteurs,   et ) est engagée dès le midi du premier jour, ce qui génère un énorme embouteillage au milieu de la . L'armée perce finalement à Müncheberg le 19 et fonçant ensuite sur la . L'armée franchi rapidement la Sprée en amont de Berlin, puis évite l'agglomération par le sud, par l'aéroport de Tempelhof, près duquel elle rencontre le premier front d'Ukraine.

Guerre froide 

Pendant toute la guerre froide, la  de tanks de la Garde est affectée au groupement des forces armées soviétiques en Allemagne, avec son PC à Dresde. Elle participe en 1968 à l'invasion de la Tchécoslovaquie par le pacte de Varsovie, puis retourne tenir sa garnison en Allemagne.

Commandants :
 , 1968-1971 ;
 , 1971-1974 ;
 , 1983-1986 ;
 Anatoly Kouprianovitch Tchernychev, 1986 à 1990 ;
 Guennady Kolychkine Ziouganov, 1990-1992.

En décembre 1991, la CEI remplace l'URSS (accord de Minsk le 8 ; accords d'Alma-Ata le 21 ; dissolution de l'Union le ). Les Forces armées soviétiques deviennent les « Forces armées conjointes de la CEI », avant d'être partagées à partir de 1992 entre les différents nouveaux États souverains en fonction de leur lieu de garnison. Les Forces armées de la fédération de Russie sont créées le , puis le commandement commun de la CEI est dissous en juin 1993. La  blindée soviétique devient donc la  blindée russe, avec des effectifs réduits.

Armée russe

Évacuation de l'Allemagne 
En application du traité de Moscou du , la  de tanks de la Garde quitte l'Allemagne en 1992 pour le district militaire de Moscou, avec son état-major désormais à Smolensk. En 1995, elle est renommée  de la Garde. Elle est finalement dissoute en 1998. Commandants :
 Leonti Pavlovitch Chevtsov, 1992-1994. 
 Viktor Mikhaïlovitch Rochtchine de 1994 jusqu'à sa dissolution.

Recréation 

La  de tanks de la Garde est reconstituée en novembre 2014, avec affectation au district militaire ouest ; son état-major est à Odintsovo, dans l'oblast de Moscou, couvrant la région du Centre (épaulée au nord par la  à Saint-Pétersbourg et au sud par la  de la Garde à Voronej). Elle est composée en 2018 des unités suivantes :
  de commandement, à Selyatino près d'Odintsovo (oblast de Moscou) ;
  de fusiliers motorisés de la Garde Tamanskaya, à  (oblast de Moscou) :
  de fusiliers motorisés de la Garde Sevastopolsky (41 T-72B3 et 140 BTR-80/82A) ;
  de fusiliers motorisés (41 T-72B3 et 120 BMP-2) ;
  de tanks de la Garde (41 T-72B3) ;
  d'artillerie automoteur de la Garde (36 2S19 Msta-S et 18 2B17-1 Tornado-G) ;
 1117 régiment antiaérien de la Garde (douze Tor-M2U, six 9K34/35 Strela-10, six 2S6M Toungouska et 27 9K38 Igla) ;
 4e division blindée de la Garde Kantemirovskaya à Naro-Fominsk (oblast de Moscou) : :
  de tanks de la Garde Shepetovsky (94 T-80 et 30 BMP-3) ;
  de tanks de la Garde Shepetovsky (94 T-80 et 30 BMP-3) ;
  de fusiliers motorisés Yampolsky ;
  d'artillerie automoteur Tarnopolsky (2S19 Msta-S,  et 2B17-1 Tornado-G) ;
  antiaérien de la Garde Tarnopolsky (douze 9K330 Tor-M1, six 9K35 Strela-10, six 2K22 Tunguska et 27 9K38 Igla) ;
  de tanks Częstochowa (94 T-72B3, 37 BMP-3, six BTR-80A, trois BRM-3K, 18 Akatsiya, 18 BM-21 Grad, huit 2S12 Sani, douze 9A33BM2 Osa, six 9K34/35 Strela-10, six 2S6M Tunguska et 27 9K38 Igla), à Moulino (oblast de Nijni Novgorod) ;
  de fusiliers motorisés de la Garde Sevastopol, à Mosrentguen (Moscou) ;
  de missiles (douze 9K720 Iskander) de la Garde Novorossiysk, à Chouïa (oblast d'Ivanovo) ;
  d'artillerie Varsovie, à Moulino (oblast de Nijni Novgorod) ;
  de missiles antiaériens (36 9K37 Buk-M1-2), à Krasnyi Bor (oblast de Smolensk) ;
 , à Sormovsky (Nijni Novgorod) ;
  de logistique, à Dzerjinsk (oblast de Nijni Novgorod).

En février 2022, la  de tanks de la Garde est recréée, rattachée à la  de tanks de la Garde.

Guerre contre l'Ukraine 

D'octobre à décembre 2021, des éléments de la  de tanks de la Garde sont identifiés au sud de Voronej, sur le terrain d'entraînement de , notamment trois groupes tactiques de bataillon (BTG) de la  de fusiliers motorisés de la Garde, trois autres BTG de la  de tanks, ainsi que des détachements de lance-roquettes multiples (des TOS-1 et BM-27 Ouragan), de lance-missiles (des Iskander) et de défense antiaérienne (des 9K37 Buk-M1-2).

Offensive du printemps 2022 
Lors de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, les éléments de la  de tanks de la Garde sont repérés à la frontière nord-est de l'Ukraine dès le premier jour de l'offensive : ils feraient partie d'un groupe comprenant un total de vingt BTG autour de Koursk, juste au nord de Kharkiv. Le , deux à trois BTG de la  de fusiliers motorisés de la Garde sont localisés au nord-ouest de Soumy, tandis que trois autres de la  de tanks ont évité Soumy par le sud, l'ensemble attaquant vers l'ouest et Brovary (juste à l'est de Kyiv). Les unités de combat de la  se révèlent maladroites, ses blindés sont matraqués par les missiles antichars et l'artillerie ukrainiennes, sa logistique, déficiente, ne put lui fournir assez de carburants et de munitions. La  de tanks fut notamment repoussée à Trostianets près de Soumy le , y laissant nombre de ses chars.

Le , les unités de la  sont encore déployées en territoire ukrainien, le  de tanks au nord-ouest de Prylouky, le  de fusiliers motorisés au nord de Romny, les deux BTG de la  au nord et à l'est de Soumy, enfin le  de fusiliers motorisés est au nord de Krasnopillia ; la  est déjà repliée juste de l'autre côté de la frontière, dans la vallée de la Vorskla sur la route de Belgorod. Le , la  est rassemblée au nord-est de Soumy, tandis que le  de tanks de la  est redéployé à l'ouest d'Izioum. La  de reconnaissance, qui dépend de la  de tanks, est accusée d'avoir commis des crimes de guerre sur des civils dans la partie orientale de l'oblast de Kiev, le service de renseignements du ministère ukrainien de la Défense publiant même le  une liste nominative de  de cette unité.

guerre de position de l'été 2022 
Début avril, malgré les pertes subies ( au  : , ,  et ), les unités encore opérationnelles de la  de tanks de la Garde sont redéployées dans l'Est de l'Ukraine : au , quatre BTG des ,  et  sont localisées à l'ouest et au nord-ouest d'Izioum. Le , le ministère de la Défense britannique annonce que son commandant, le lieutenant-général Sergueï Alexandrovitch Kissel, a été suspendu pour son incapacité à capturer Kharkiv durant ses dernières semaines.

À la fin août, sept  de la  de tanks sont localisés dans l'oblast de Kharkiv, dispersés au milieu d'autres armées : la  de fusiliers est au nord-est de Kharkiv, intégrée dans le groupe opérationnel de la  ; la  d'artillerie est en soutien de la  à l'est de Kharkiv ; pour la  autour d'Izioum, le  est à , le  à Mala Komyshuvakha et le  au nord-ouest de Dolyna ; pour la , le  de tanks est au nord de Sviatohirsk, avec la  (de la ), tandis que les  et  de fusiliers au repos au sud de Belgorod. Le  d'artillerie automoteur est notamment envoyé en renfort auprès de la  dans l'oblast de Kherson.

Le , cinq brigades ukrainiennes attaquent le front tenu par les unités de la  russe (de la ) à l'est de Kharkiv. L'offensive ukrainienne perce le front, permettant la reprise le 8 de Balaklia, puis le 10 de Koupiansk, bordant ainsi la rive de l'Oskol. Les unités russes autour d'Izioum, menacées d'encerclement, évacuent, abandonnant sur place leur matériel lourd : la  aurait perdu, qu'ils soient détruits ou abandonnés (problèmes mécaniques ou faute de carburant), une centaine de ses chars T-80U, soit la moitié de sa dotation théorique. Les pertes russes totales en T-80U étant de  de février à septembre, et les  et  de la  de tanks étant les seules unités qui alignent ce modèle, on peut considérer leurs BTG comme n'étant plus vraiment opérationnels. À la mi-septembre, la  est encore en ligne au sud de Belgorod, en territoire russe, au sein de la  ; les autres unités de la  ont été retirées du front.

Le , le ministère de la Défense britannique annonce que . Les titres dans la presse s'en font l'écho :  ; , etc.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 .

Articles connexes 
 Corps blindé
 Corps mécanisé
 Mikhaïl Katoukov
 Histoire militaire de l'Union soviétique
 Armée de terre russe#Districts militaires et armées

Unité ou formation militaire créée en 1942
Armée soviétique de la Seconde Guerre mondiale
Unité de la Garde soviétique
Unité blindée
Unité ou formation militaire dissoute en 1998
Unité ou formation militaire créée en 2014
Unité militaire russe